И́мпила́хти (, , ; устар.  или Импилакс) — посёлок в Питкярантском районе Республики Карелия, административный центр Импилахтинского сельского поселения. (разобранная железнодорожная станция на 33 км перегона Леппясилта — Вялимяки).

Географические сведения 
Расположен в 27 км к северо-западу по автодороге от города Питкяранта, на берегу одноимённого залива Ладожского озера.

История 
Наиболее ранние сведения об Импилахти относятся к XVI веку. В переписной окладной книге Водской пятины 1500 года в описании Никольского Сердовольского погоста Новгородской земли упоминаются следующие населённые пункты в районе нынешнего посёлка:
 «деревня Имбилакша на Инбинском наволоке у Ладожского озера в лахте» (3 двора) — в Островской переваре;
 «деревня Имбилакша ж над Лахтою» (1 двор) — в Островской переваре;
 «деревня Гунушково на Инбинском наволоке» (4 двора) — в Арендежской переваре;
 «деревня Инбилакша» (2 двора) — в Кересюрской переваре;
 «деревня на Имбильском наволоке» (4 двора) — в Ундояльской переваре;
 «деревня Имбилакша у Ладожского озера в Лахте» (1 двор).
Первые пять деревень на момент описания принадлежали карельскому наместнику. Последняя относилась к владениям Валаамского монастыря.

В 1617 году, по условиям Столбовского мирного договора, Импилахти вместе с остальной территорией Корельского уезда вошло в состав Швеции.

В 1721 году по Ништадтскому мирному договору посёлок был возвращён в состав Российской империи. С 1744 года — в составе Выборгской губернии, которая в 1811 году стала частью Великого княжества Финляндского.

В 1870 в городе была открыта школа. С 1873 действовал лесопильный завод . В 1932 была окончена железная дорога Ляскеля — Питкяранта; она прошла в трех километрах от церкви (не сохранилась).

С 1917 года Импилахти — в составе получившей независимость Финляндии.

После окончания советско-финской войны (1939—1940) посёлок был передан СССР, 9 июля 1940 года вошёл в состав Питкярантского района Карело-Финской ССР.

В период советско-финской войны (1941—1944) с июля 1941 года по сентябрь 1944 года населённый пункт был занят финскими войсками, в посёлке располагался лагерь для советских военнопленных № 10.

Указом Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР от 30 декабря 1944 года Импилахти был отнесён к категории рабочих посёлков; в 1991 году вновь преобразован в сельский населённый пункт.

С 23 мая 1957 года входил в состав Сортавальского района (с 1 февраля 1963 года по 12 января 1965 года — в составе Приладожского сельского района), с 30 декабря 1966 года — вновь в составе Питкярантского района.

Население

Достопримечательности 
В посёлке находятся памятники истории:
 Братская могила советских воинов-десантников 99-й гвардейской стрелковой дивизии (37-й гвардейский корпус, 7-я армия Карельского фронта), погибших в годы Советско-финской войны (1941—1944). В могиле захоронено 159 воинов.
 Кладбище советских военнопленных (1941—1944). Захоронено 36 военнопленных, погибших в Импилахтинском концентрационном лагере с ноября 1941 по март 1944 года.
 Кладбище финских воинов (1939—1944)

Известные жители 
Ахола-Вало, Александр — финский художник.

Улицы Импилахти 
 Болотная ул.
 Вокзальная ул.
 Зелёная ул.
 Комсомольская ул.
 Ладожская ул.
 Лесная ул.
 Новая ул.
 Пионерская ул.
 Садовый пер.
 Советская ул.
 Сортавальское ш.
 Чекистов ул.
 Школьная ул.

Примечания

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 1: А — Й. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2007. С. 369—400 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0123-0 (т. 1)

Бывшие посёлки городского типа Карелии